Josep Romeu i Sans (1818-1886), alcalde de Sabadell
 Josep Romeu i Figueras (1917-2004), poeta i crític literari català
 Josep Romeu i Bisbe (1952-2013), mestre, escriptor i activista cultural
 Josep Romeu Oliach (1986), cantautor